Le Championnat de double WTA est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1991 se dispute à Tarpon Springs du 28 au .

L'épreuve de double voit s'imposer Gigi Fernández et Helena Suková.

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de double WTA
 Saison 1991 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1991
Championnat Double
Comté de Pinellas
Compétition de tennis en Floride
Tennis en mars 1991
Tennis en avril 1991